Happy Now (Kygo)
 Happy Now (Zedd)
 Happy Now (film), een film uit 2001 onder regie van Philippa Cousins